Котчино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Котчино — деревня в Мостовском районе Гродненской области.

Россия 
 Котчино — деревня в Окуловском районе Новгородской области.